Альфред Флатов:
 Флатов, Альфред (1869 — 1942) — немецкий гимнаст, трижды чемпион летних Олимпийских игр 1896.
 Флатов, Альфред (род. 1937) — австралийский шахматист, чемпион Австралии 1970.